Jean-Claude Lubtchansky (1930–2020), réalisateur français ;
William Lubtchansky (1937-2010), directeur de la photographie et réalisateur français ;
Nicole Lubtchansky (1937-2014), monteuse française, femme du précédent ;
Irina Lubtchansky (?-), directrice de la photographie et assistante de réalisation de cinéma français, fille des précédents ;
Natacha Lubtchansky (?-), maître de conférences, fille des premiers.
Patronyme polonais